Гурамішві́лі () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Давид Гурамішвілі (1705—1792) — грузинський поет.
 Ольга Гурамішвілі (1842—1927) — грузинська поетеса, дружина грузинського поета Іллі Чавчавадзе.
 Софіко Гурамішвілі (* 1991) — грузинська шахістка]].

Грузинські прізвища